Achtkampf steht für:
 Achtkampf (Turnen), ehemaliger Kunstturn-Mehrkampf der Damen
 Deutscher Achtkampf, gemischter Turnwettkampf